HPL steht für:

 High Pressure Laminate, Verbundwerkstoff
 H. P. Lovecraft, amerikanischer Schriftsteller
 Humanes Plättchenlysat, Nährmedien-Zusatz in der Zellkultur
 Humanes Plazentalaktogen, menschliches Hormon

Abkürzung